Костенко Володимир Іванович (1949—1996) — український історик-сарматолог
 Костенко Володимир Іванович (1951) — український журналіст.